Kirchgasse 4 ist die Adresse folgender denkmalgeschützter Bauwerke:
 Kirchgasse 4 (Bad Orb), Kulturdenkmal in Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kirchgasse 4 (Frickenhausen am Main), Baudenkmal in Frickenhausen am Main, Landkreis Würzburg, Bayern
 Kirchgasse 4 (Uder), Kulturdenkmal in Uder, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, siehe Knorrsches Haus
 Kirchgasse 4 (Volkach), Baudenkmal in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern, siehe Badgasse 1 (Volkach)